Тршемошнице () — город на западе Пардубицкого края Чешской Республики. Располагается в 100 километрах восточнее Праги. Статус города получил 1.6.1994. В городе живут почти 3,5 тысячи граждан.

История 

Первое письменное упоминание относится к 1564 году. В 1750 году построен небольшой замок. Часовня замка теперь служит верующим всего города.

В 1816 году возникло литейное производство. После Первой мировой войны его приобрел Йозеф Бартош. Завод увеличил мощности, выполнял заказы для железной дороги.

После Второй мировой войны завод был переименован в KOVOLIS, в 1967 году в DAKO. Компания пережила экономические преобразования после 1989 года. Сейчас работает под названием ДАКО CZ.

Достопримечательности 
Берлова вáпенка () — памятник промышленной архитектуры, печи для обжига извести, сооруженные около 150 лет назад.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Пардубицкого края